Des élections municipales dans le Val-de-Marne étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Maires sortants et maires élus 

La droite confirme tous les gains du scrutin précédent obtenus à Ablon-sur-Seine, L'Haÿ-les-Roses, La Queue-en-Brie, Limeil-Brévannes, Marolles-en-Brie et Noiseau, à l'exception de Villejuif - repris par le PC. Ce dernier subit toutefois un revers important à l'occasion de ce renouvellement, en cédant Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges.

Résultats en nombre de maires

Résultats par commune

Ablon-sur-Seine 
 Maire sortant : Éric Grillon (LR)

Alfortville 
 Maire sortant : Michel Gerchinovitz (PS)

Arcueil 
 Maire sortant : Christian Métairie (EÉLV)

Boissy-Saint-Léger 
 Maire sortant : Régis Charbonnier (PS)

Bonneuil-sur-Marne 
 Maire sortant : Patrick Douet (PCF)

Bry-sur-Marne 
 Maire sortant : Jean-Pierre Spilbauer (DVD)

Cachan 
 Maire sortante : Hélène de Comarmond (PS)

Champigny-sur-Marne 
 Maire sortant : Christian Fautré (PCF)

Charenton-le-Pont 
 Maire sortant : Hervé Gicquel (LR)

Chennevières-sur-Marne 
 Maire sortant : Jean-Pierre Barnaud (UDI)

Chevilly-Larue 
 Maire sortante : Stéphanie Daumin (PCF)

Choisy-le-Roi 
 Maire sortant : Didier Guillaume (PCF)

Créteil 
 Maire sortant : Laurent Cathala (PS)

Fontenay-sous-Bois 
 Maire sortant : Jean-Philippe Gautrais (DVG)

Fresnes 
 Maire sortante : Marie Chavanon (PS)

Gentilly 
 Maire sortante : Patricia Tordjman (PCF)

Ivry-sur-Seine 
 Maire sortant : Philippe Bouyssou (PCF)

Joinville-le-Pont 
 Maire sortant : Olivier Dosne (LR)

L'Haÿ-les-Roses 
 Maire sortant : Vincent Jeanbrun (SL)

La Queue-en-Brie 
 Maire sortant : Jean-Paul Faure-Soulet (LR)

Le Kremlin-Bicêtre 
 Maire sortant : Jean-Marc Nicolle (DVG, ex-MRC)

Le Perreux-sur-Marne 
 Maire sortante : Christel Royer (LR)

Le Plessis-Trévise 
 Maire sortant : Didier Dousset (MoDem)

Limeil-Brévannes 
 Maire sortante : Françoise Lecoufle (LR)

Maisons-Alfort 
 Maire sortant : Olivier Capitanio (LR)

Mandres-les-Roses 
 Maire sortant : Jean-Claude Perrault (LR)

Marolles-en-Brie 
 Maire sortante : Sylvie Gérinte (LR)

Nogent-sur-Marne 

 Maire sortant : Jacques J. P. Martin (LR)

Noiseau 
 Maire sortant : Yvan Femel (LR)

Orly 
 Maire sortante : Christine Janodet (DVG)

Ormesson-sur-Marne 
 Maire sortante : Marie-Christine Ségui (LR)

Périgny 
 Maire sortant : Georges Urlacher (LR)

Rungis 
 Maire sortant : Raymond Charresson (DVD)

Saint-Mandé 
 Maire sortant : Patrick Beaudouin (LR)

Saint-Maur-des-Fossés 
 Maire sortant : Sylvain Berrios (LR)

Saint-Maurice 
 Maire sortant : Igor Sémo (LR)

Santeny 
 Maire sortant : Jean-Claude Gendronneau (LR)

Sucy-en-Brie 
 Maire sortante : Marie-Carole Ciuntu (LR)

Thiais 
 Maire sortant : Richard Dell'Agnola (LR)

Valenton 
 Maire sortante : Françoise Baud (PCF)

Villecresnes 
 Maire sortant : Gérard Guille (LR)

Villejuif 
 Maire sortant : Franck Le Bohellec (SL)

Villeneuve-le-Roi 
 Maire sortant : Didier Gonzales (LR)

Villeneuve-Saint-Georges 
 Maire sortante : Sylvie Altman (PCF)

Villiers-sur-Marne 
 Maire sortant : Jacques-Alain Bénisti (LR)

Vincennes 
 Maire sortante : Charlotte Libert-Albanel (UDI)

Vitry-sur-Seine 
 Maire sortant : Jean-Claude Kennedy (PCF)

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en FranceÉlections municipales françaises de 2020
 Liste des communes du Val-de-Marne
 Élections municipales de 2014 dans le Val-de-Marne

Municipales, 2020
Val-de-Marne